Польское авторское общество ZAiKS (польск. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) — организация, управляющая  авторскими правами на коллективной основе.

История создания 

Общество было создано в марте 1918 года под названием «Союз авторов и театральных композиторов» (польск. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS). Одним из основателей организации был известный польский писатель Юлиан Тувим.

В 1926 году представитель ZAiKS принял участие в учредительной конференции Международной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC.

1 февраля 1995 года ZAiKS был уполномочен Министерством культуры Республики Польша на осуществление деятельности по коллективному управлению авторскими правами.

Руководство организации 

Высший орган управления организацией – съезд, который проводится 1 раз в 4 года.

Постоянно действующим органом управления является Совет. Нынешний председатель Совета - Яцек Бошеньский (Jacek Bocheński).

Глава исполнительного органа организации - Генеральный директор Витольд Колодзьейский (Witold Kołodziejski).

В различных регионах Польши действуют 13 окружных дирекций ZAiKS.

Финансовые результаты деятельности 

Общий объем сборов ZAiKS в 2009 г. вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $ 103,8 млн.

Главными факторами роста стало значительное увеличение поступлений от вещателей кабельного телевидения, а также рост поступлений от продажи музыкальных фонограмм. Поступления за использование произведений в цифровом виде составили 0,5% от общего объема поступлений.

Международная деятельность 
ZAiKS является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC, имеет ряд соглашений о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями.

Партнером ZAiKS  в России является Российское авторское общество.

См. также 

 Авторское право
 Коллективное управление авторскими и смежными правами
 Международная конфедерация обществ авторов и композиторов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ZAiKS на польском языке

Организации по охране авторского и смежных прав
Право интеллектуальной собственности
Творческие союзы Польши
Организации, основанные в 1918 году